El Torneig de Pequín 2017, oficialment conegut com a China Open 2017, és un esdeveniment de tennis masculí i femení disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP i als Premier Mandatory Tournaments de la WTA. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 28 de setembre i el 8 d'octubre del 2017 a l'Olympic Green Tennis Center de Pequín, Xina.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar el 75è títol individual de la seva carrera, i el sisè de la temporada, continuant invicte des que va recuperar el número 1 del rànquing. També fou la segona victòria a Pequín després de quatre finals (2005). La francesa Caroline Garcia va guanyar el títol més important de la seva carrera i la primera en fer doblet Wuhan-Pequín el mateix any. En la final va derrotar la romanesa Simona Halep que en accedir a la final es va assegurar el número 1 del rànquing individual femení per primer en la seva trajectòria. La parella masculina formada pel finlandès Henri Kontinen i l'australià John Peers van guanyar el tercer títol de l'any. La parella femenina formada per la taiwanesa Chan Yung-jan i la suïssa Martina Hingis van demostrar novament el seu domini guanyant el novè títol de la temporada, estirant el seu registre de 18 victòries consecutives. També van fer el doblet Wuhan-Pequín.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017